

Teste di serie 

  Michail Južnyj (qualificato)
  Ivan Dodig (ultimo turno)
  Kyle Edmund (ultimo turno)
  Lucas Pouille (qualificato)

  Ruben Bemelmans (ultimo turno) 
  Nikoloz Basilashvili (ultimo turno) 
  Thomas Fabbiano (qualificato) 
  James Ward (primo turno)

Qualificati 

  Michail Južnyj
  Thomas Fabbiano

  Franko Škugor 
  Lucas Pouille

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016